Rinaldini ist der Familienname folgender Personen:

 Aristide Rinaldini (1844–1920), italienischer katholischer Geistlicher, vatikanischer Diplomat und Kurienkardinal
 Crescênzio Rinaldini (1925–2011), italienischer katholischer Geistlicher, Bischof von Araçuaí
 Joseph Rinaldini (1893–1977), österreichischer Komponist und Musikschriftsteller

Rinaldini ist der Nachname des Romanhelden
 Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann von Christian August Vulpius